Gert van den Brink (voetballer)
 Gert van den Brink (theoloog)